Puchar Świata w skokach narciarskich 2012/2013 rozpoczął się 23 listopada 2012 w Lillehammer, a zakończył się 24 marca 2013 w Planicy. Zaplanowano rozegranie 28 konkursów indywidualnych, 6 drużynowych i jednego drużynowego konkursu mieszanego.

Lillehammer 

Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2012/2013 zainaugurowane zostały w norweskiej miejscowości Lillehammer. Konkurencje zostały rozegrane od 23 do 25 listopada 2012. Odbyły się dwa konkursy indywidualne na skoczniach Lysgårdsbakken o rozmiarach 100 m i 138 m oraz jeden konkurs mieszany.

23.11.2012: Konkurs mieszany 
Źródło:

24.11.2012: Konkurs indywidualny 
Źródło:

25.11.2012: Konkurs indywidualny 
Źródło:

Ruka 

Kolejne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2012/2013 odbyły się w fińskiej miejscowości Ruka. Konkurencje zostały rozegrane 30 listopada i 1 grudnia 2012. Odbył się jeden konkurs indywidualny i jeden drużynowy na skoczni Rukatunturi o rozmiarze 142 m.

30.11.2012: Konkurs drużynowy 
Źródło:

01.12.2012: Konkurs indywidualny 
Źródło:

Sochi 
Następne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2012/2013 odbyły się po raz pierwszy w Rosji, w miejscowości Krasnaja Polana. Zawody te były próbą przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi 2014 w Soczi. Konkurencje zostały rozegrane 8 i 9 grudnia 2012. Odbyły się dwa konkursy indywidualne na skoczni Russkije Gorki o rozmiarze 106 m.

08.12.2012: Konkurs indywidualny 
Źródło:

09.12.2012: Konkurs indywidualny 
Źródło:

Engelberg 

Czwartym miastem goszczącym zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2012/2013 była szwajcarska miejscowość Engelberg. Konkurencje zostały rozegrane 15 i 16 grudnia 2012. Odbyły się dwa konkursy indywidualne na skoczni Gross-Titlis-Schanze o rozmiarze 137 m.

15.12.2012: Konkurs indywidualny 
Źródło:

16.12.2012: Konkurs indywidualny 
Źródło:

Turniej Czterech Skoczni 

Kolejnym punktem Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2012/2013 był 61. Turniej Czterech Skoczni. 29 grudnia 2012 turniej zainaugurowały zawody w niemieckim Oberstdorfie na skoczni Schattenbergschanze HS137, kolejny konkurs odbył się 1 stycznia 2013 w Garmisch-Partenkirchen na skoczni Große Olympiaschanze mierzącej 140 m. Kolejne dwa zawody zostały przeprowadzone w austriackich miastach: Innsbrucku na skoczni Bergisel o rozmiarze 130 m oraz w Bischofshofen na Paul-Ausserleitner-Schanze mierzącej 140 m. W Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja w pierwszej serii toczyła systemem KO, a w drugiej serii zawodnicy rywalizowali tak, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Oberstdorf 
Źródło:

Garmisch Partenkirchen

01.01.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

Innsbruck

04.01.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

Bischofshofen

06.01.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

Klasyfikacja generalna TCS 
Źródło:

Wisła

09.01.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

Zakopane

11.01.2013: konkurs drużynowy 
Źródło:

12.01.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

Sapporo

19.01.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

20.01.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

Vikersund

26.01.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

27.01.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

Harrachov

03.02.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

03.02.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

Willingen

09.02.2013: konkurs drużynowy 
Źródło:

Klingenthal

13.02.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

Oberstdorf

16.02.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

17.02.2013: konkurs drużynowy 
Źródło:

Lahti

09.03.2013: konkurs drużynowy 
Źródło:

10.03.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

Kuopio

12.03.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

Trondheim

15.03.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

Oslo

17.03.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

Planica

22.03.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

23.03.2013: konkurs drużynowy 
Źródło:

24.03.2013: konkurs indywidualny 
Źródło:

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2012/2013

Przypisy 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2012/2013